ПКУ или Пку — многозначный термин.

 Пку (или паку) — армянский духовой музыкальный инструмент. 
 ПКУ — подъёмно-установочный агрегат (см. Загрузочно-разгрузочное устройство).
 ПКУ (ПКУ-МЖ) — Папский католический университет.
ПКУ (ПКУ 10(6) кВ)  — Пункт коммерческого учёта
 PKU — сокращение в английском языке от Пекинского университета.